Армавир:

* «Армавир» — армянский футбольный клуб.
 «Армавир» — российский футбольный клуб.